Minix steht für:

 Minix (Betriebssystem), ein unixoides Lehrsystem
 Minix-Dateisystem
 Minix (Unternehmen), Mini-PC-Hersteller in Hong Kong